В одиночному розряді тенісного турніру WTA Congoleum Classic 1975, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1975, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Синтію Дорнер 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Синтія Дорнер (чвертьфінал)
  Марсі Луї (1-ше коло)
  Лінкі Бошофф (3-тє коло)

 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня
 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA Congoleum Classic